Seis buques de la Royal Navy han recibido el nombre HMS Valiant.

 , botado en 1759 en Chatham, (Kent), fue un Navío de línea de 74 cañones.
 , botado en 1807, fue otro navío de línea.
 , navío de línea botado en 1825.
 , botado en 1863, fue un ironclad de la clase Hector desguazado en 1957.
 , botado en 1914, fue un acorazado de clase Queen Elizabeth que sirvió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
  fue un submarino nuclear botado en 1963, líder de su clase. Fue dado de baja en 1994.

Nombres de buques británicos